KS DevelopRes Rzeszów – polski kobiecy klub siatkarski (jednosekcyjny) z siedzibą w Rzeszowie, założony 25 kwietnia 2012 roku. Obecnie występuje w Lidze Siatkówki Kobiet. Od sezonu 2013/2014 posiada również zespół juniorek. 19 kwietnia 2017 drużyna zdobyła historyczny, pierwszy medal w rozgrywkach o mistrzostwo Polski zajmując 3. miejsce w sezonie 2016/2017. W sezonie 2022/2023 awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń po meczu z Volero Le Canet.

Historia 
Klub formalnie powstał 25 kwietnia 2012 roku, kiedy został wpisany do rejestru stowarzyszeń. Pierwsze plany założenia zespołu pojawiły się w styczniu tego samego roku. Ukazała się informacja o budowie na bazie Bolesława Rzeszów silnej drużyny siatkarek, która w oparciu o możnego sponsora i wzmocnienia, miałaby wywalczyć awans do I ligi. Ten pomysł szybko upadł, później pojawił się nie mniej ciekawy, projekt pod batutą tej samej, co wcześniej firmy – DevelopRes. W maju oficjalnie poinformowano, iż powstał nowy klub, który będzie występować w grupie IV drugiej ligi w miejsce Extrans-Patrii Sędziszów Małopolski. Trenerem został Tomasz Kamuda, który wcześniej był siatkarzem, a następnie m.in. drugim trenerem KPSK Stali Mielec, a także pierwszym trenerem Sparty Warszawa. Generalną ideą było stworzenie drużyny zakorzenionej w lokalnym środowisku, z zawodniczek wywodzących się z Rzeszowa lub regionu, czy też związanych z tym miastem w inny sposób, zwłaszcza studiami.

 Sezon 2012/2013  – Skład nowo powstałego zespołu zasiliły głównie zawodniczki grające dotychczas w regionie. Z BKS Szóstki Biłgoraj przyszła Karolina Filipowicz, z PWSZ Karpat Krosno przybyły Katarzyna Warzocha oraz Gabriela Gasidło, z Mosir/Sokół Silesia Volley przeszły Magdalena Olszówka i Barbara Adamska, z UKS Sokoła '43 Katowice pozyskano Wandę Cholewę, z AZS Jadaru Politechniki Radomskiej dołączyła Karolina Grzelak, ponadto z MUKS Jokera Mekro Świecie sprowadzono Izabelę Cieśnik, a z SSPS Piasta Szczecin Agatę Wilk. Nowymi zawodniczkami klubu zostały także siatkarki, które występowały jak dotąd w KS Extrans-Patrii Sędziszów Małopolski: Karina Róg, Aleksandra Mich, Anna Myjak, Paulina Peret oraz Paulina Pyrć.

Podczas spotkania integracyjnego na obozie w Leśnej Woli odbyły się wybory na kapitana drużyny. Pierwszym historycznym kapitanem zespołu została Karolina Filipowicz. Tuż przed rozpoczęciem sezonu klub wypożyczył Karinę Róg do Siarki Tarnobrzeg, zaś za porozumieniem stron umowę rozwiązano z Wandą Cholewą. W grudniu drużynę wzmocniła Paula Szeremeta.

W marcu 2013 roku z inicjatywy klubu powstała Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej.

Przed turniejem finałowym do sztabu szkoleniowego dołączył Jan Such.

Rzeszowianki osiągnęły cel, który został wyznaczony przed sezonem. Awansowały do I ligi zajmując w turnieju finałowym, którego były gospodyniami drugie miejsce. W półfinałach rozgrywanych w Częstochowie zanotowały porażkę z Piastem Szczecin oraz zwycięstwa z AZS LSW Warszawa i Politechniką Częstochowską. W fazie play-off zwyciężyły w półfinałach Pogoń Proszowice w trzech meczach oraz w takim samym stosunku w finałach Karpaty Krosno Wcześniej zajęły 1. miejsce w 4 grupie II ligi przegrywając zaledwie dwa mecze.

 Sezon 2013/2014  – Przed zmaganiami w I lidze klub wzmocnił się kilkoma siatkarkami. Z AGH Galeco Wisły Kraków pozyskano Adriannę Szady, Ewę Śliwińską, Dominikę Nowakowską oraz Magdę Jagodzińską. Funkcję pierwszego trenera powierzono Marcinowi Wojtowiczowi, zaś jego asystentem został Michał Łukowicz. Klub zaczął współpracę z MKS V LO, który w minionym sezonie wchodził w skład projektu San-Pajda MKS V LO Łańcut. Na jej mocy od tego sezonu do rozgrywek zostanie włączona drużyna juniorek, pod nazwą Developres MKS V LO Rzeszów. Do pierwszoligowej ekipy zostały włączone juniorki z MKS V LO: Paulina Filipowicz, Elżbieta Wojtunik, Gabriela Mazur, Małgorzata Barszcz oraz złota medalistka mistrzostw Europy Kadetek Aleksandra Kazała.

Bilans sezon po sezonie  

Poziom rozgrywek:

Występy w europejskich pucharach

Sukcesy 
  Mistrzostwa Polski
  2. miejsce: 2020, 2021, 2022
  3. miejsce: 2017, 2019
  Puchar Polski:
  1. miejsce: 2022
  2. miejsce: 2019, 2020
  Superpuchar Polski
  1. miejsce: 2021, 2022

Kadra

Kadra zespołu na sezon 2022/2023 

 Trener:  Stéphane Antiga
 II trener:  Bartłomiej Dąbrowski
 Fizjoterapeuta:  Piotr Kmiotek
 Statystyk:  Mateusz Janik
 Trener przygotowania fizycznego:  Artur Płonka
 Kierownik drużyny:  Paulina Peret

Obcokrajowcy w zespole

Trenerzy

Kapitanowie

Sponsorzy i partnerzy 
Sponsorzy tytularni:
 Developres Sp z o.o.
 SkyRes - New place for your business

Sponsorzy:

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Modernizacyjne Eltechma Sp. z o.o.
 Urząd Miasta Rzeszowa
SB Complex
 Firma przewozowa Marcel
 Lift Rzeszów Windy i Schody Ruchome Kruczek i Wspólnicy SP. J.
 Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych BETA
 Hotel Blue Diamond
Uponor Polska
 Uzdrowisko Rymanów
 Specjał
 Heating Instgaz
 CityFit
 Albadent

Sponsor techniczny:

Dakar Toyota

Olimp Endurance Sport

CUNA

Przypisy

Bibliografia 
 

Kluby sportowe w Rzeszowie
Kluby siatkarskie w województwie podkarpackim
Kluby siatkarskie założone w 2012